Сезон 2013/14 е 22-рият сезон на Манчестър Юнайтед във Висшата лига и 39 последователен сезон в най-силната дивизия в Англия.

Това е единствения сезон на Дейвид Мойс начело на тима, след като предишния треньор сър Алекс Фъргюсън се пенсионира след почти 27 години начело клуба. Мойс бе уволнен на 22 април 2014, заради най-слабия сезон на отбора и неуспешното им класиране за европейските турнири, за първи път от сезон 1989/90.

Юнайтед се борят за две домашни купи, ФА Къп и Купата на лигата. Юнайтед достигнаха полуфинали за Купата на лигата преди да отстъпят на Съндърланд с дузпи, а за Купата на Англия се провалиха в първия си мач, губейки от Суонзи Сити в третия кръг.

В последния от техните 24 поредни сезона в европейските турнири, отбора бе елиминиран от Байерн Мюнхен с общ резултат 4–2 на четвъртфиналите.

Предсезон и приятелски мачове 
Предсезоната подготовка започва със световно турне в Тайланд, Австралия, Япония и Хонг Конг. На връщане от Хонг Конг, отбора играе приятелски мач в Швеция срещу местния АИК, преди да се прибере в Англия за да изиграе мач срещу испанския Севиля на 9 август, за да отпразнува 11-годишнината на Рио Фърдинанд в отбора.

 Всички часове са в местно време.

Къмюнити Шийлд 

Като шампиони на Висшата лига Юнайтед открива футболния сезон в Англия срещу носителя на купата от предния сезон, спорейки за трофея Къмюнити Шийлд срещу отбора на Уигън Атлетик.

Висша лига 

Кръговете за сезон 2013/14 бяха обявени на 19 юни 2013, в първия кръг Юнайтед гостува на Суонзи Сити на 17 август 2013.

Класиране по кръгове 

Място: Д = Домакин, Г = Гост; Резултат: П = Победа, Р = Равен, З = Загуба.
Последна актуализация: ; Източници: ManUtd.com

Представяне като домакин/гост

Временно класиране 

М = Изиграни мачове; П = Спечелени мачове; Р = Равни мачове; З = Загубени мачове; ВГ = Вкарани голове; ДГ = Допуснати голове; ГР = Голова разлика; Т = Точки

Мачове 
 Всички часове са в местно време

ФА Къп 

Юнайтед ще започнат от третия кръг, заедно с останалите отбори от Висшата лига и тези от Чемпиъншип.

Купа на лигата 

Като един от седемте отбора, които ще участват в европейските турнири, Юнайтед започва участието си в третия кръг.

Шампионска лига

Групова фаза 

 Група А

 Часовете до мачовете на 23 октомври са в Цетралноевропейско лятно часово време, а остналите мачове са в Цетралноевропейско стандартно време.

Елиминационна фаза

Статистика на състава 

Статистиката е след мача на 11 май 2014

Трансфери

Закупени

Продадени

Дадени под наем 

Футболни отбори през сезон 2013/14
2013/14